Cosimo de' Medici, "Cosimo den store" (italienska: Cosimo I de' Medici), född 1519, död 1574, som Cosimo I hertig av Florens från 1537 samt storhertig av Toscana från 1569. Han var son till Giovanni dalle Bande Nere och dennes hustru Maria Salviati.

Cosimo var den förste storhertigen av Toscana. Gift med Eleonora de Toledo. Han var far till storhertig Frans I av Toscana, som efterträdde honom.

Externa länkar 

Cosimo 1
Florens regenter
Toscanas regenter
Födda 1519
Avlidna 1574
Män